Marquee Moon steht für:

 Marquee Moon (Album), Album von Television (1977)
 Marquee Moon (Band), deutsche Band